Paperino presenta: "I tre sporchi piccoli paperi" (Three Dirty Little Ducks) è una storia a fumetti Disney di Carl Barks,  pubblicata per la prima volta in Italia sul numero 189 di Albi d'Oro nel 1949.

Trama 
Qui, Quo e Qua, assieme ad un loro amico, Herbert, fondano il "club degli impavidi quattro", che giurano di non fare mai più il bagno. Però Herbert viene subito catturato dalla madre. Paperino prepara la vasca, ma Qui, Quo e Qua gli scappano sempre.

Alla fine, si bagnano e si insaponano sia Paperino che il cane Bolivar, e quest'ultimo, asciugandosi, bagna i tre paperini.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Carl Barks